Liopsetta är ett släkte av fiskar som beskrevs av Gill, 1864. Liopsetta ingår i familjen flundrefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Flundrefiskar
Liopsetta